Турья — в индийской философии особое состояние сознания, в котором отсутствует субъектно-объектное разделение, область чистого сознания, лежащая в основе трёх остальных (джаграта, свапна, сушупти), но являющееся наивысшим.

Концепция адвайты 
Две первые области сознания (джаграта и свапна) не являются истинной реальностью из-за дуалистической природы субъекта и объекта (я — не-я). В лишённом сновидений сне (сушупти) внешние и внутренние объекты не воспринимаются; однако это не означает, что сознание не присутствует там. Описание сушупти походит на высказывание «я не вижу ничего», но при этом зрение сохраняется; также в лишённом сновидений сне не ощутимо ничего, но сам факт признания неощутимости является верным доказательством существование сознания в течение глубокого сна.

Сознание является постоянным фактором во всех трёх областях, независимо от присутствия или отсутствия объектов. Само сознание не требует демонстрации перед другими, поскольку оно самодостаточно. В то время как всё представлено сознанию, само сознание не представлено ничему, оно не объект относительно другого, это то, что лежит в основе субъекта и объекта — четвёртое состояние сознания (турья) — Брахман.

В Мандукья Упанишаде об этом сказано так: «Не имеет частей четвёртое состояние — неизречённое; растворение проявленного мира, приносящее счастье, недвойственное».

Вайшнавская концепция 
Три состояния сознания в той или иной степени зависимы от материального влияния и сохраняют единство — в бодрствующем состоянии непосредственно (раджо-гуна), в состоянии сна со сновидениями сознание продолжает оперировать идеями, полученных от материального опыта (саттва-гуна), а после пробуждения от глубокого сна остаётся память об этом состоянии (тамо-гуна). Состояние глубокого сна, когда влияние внешнего минимально, а сознание остаётся, в какой-то мере является ключом к пониманию турьи, которое представляет собой сознание, свободное от материального влияния, но в то же время неотделимое от трёх других.

Бхагавата-Пурана, стих 11.15.16, описывает Бхагавана как четвертое начало мира, про которое в Бхагавад-гите, стих 7.13, говорится, что оно стоит над тремя гунами («Ввергнутый в иллюзию тремя гунами природы, весь мир не знает Меня, стоящего над гунами и неисчерпаемого»).

Примечания 

Философия Индии
Санскритские слова